Самарский — посёлок в Каменском районе Алтайского края. Входит в состав Рыбинского сельсовета.

История 
Основан в 1912 году. В 1928 году состоял из 139 хозяйств, основное население — русские. Центр Самарского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)